A Döglött akták című amerikai televíziós sorozat epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad (2003-2004)

2. évad (2004-2005)

3. évad (2005-2006)

4. évad (2006-2007)

5. évad (2007-2008)

6. évad (2008-2009)

7. évad (2009-2010)

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái